PR:
 PR (Public Relations, пиар) — связи с общественностью
 PR-менеджмент — процесс управления (менеджмент) в сфере связей с общественностью
 PageRank — алгоритм расчёта авторитетности страницы, используемый поисковой системой Google.
 Pr — химический элемент празеодим
 PR — финансовый показатель, отношение цены акции к выручке на акцию
 PR (Personal Record) — личный рекорд в спорте

См. также 
 Пиар (значения)
 ПР (значения)